Deutz kan syfta på:

 Deutz AG –  en tysk motortillverkare med säte i Köln (före detta Klöckner-Humboldt-Deutz)
 Magirus-Deutz – ett lastbilsmärke som tillverkades av Klöckner-Humboldt-Deutz AG
 Deutz-Fahr – Deutz AG:s tillverkning av jordbruksfordon: traktorer, balpressar, skördetröskor m.m. fram till 1995
 Deutz, Köln – en stadsdel i Köln
 Deutz (champagnehus) – en champagnetillverkare i Aÿ, Champagne, Frankrike